Hamburger Rathaus
Rathaus (metro, Hamburg), een station van de Hamburgse metro